Lee Henrik (Budapest, 1988. november 30.) vietnámi-magyar színész, zenész.

Magánélete 

Lee Henrik 1988. november 30-án született Budapesten. Apja vietnámi, anyja magyar származású. Nehéz gyerekkora volt. Először Bécsbe, majd Amszterdamba költözött. Később hazatért Magyarországra. 2013 szeptemberében megnősült.

Karrierje 

2013-tól 2014-ig a Barátok közt című sorozatban Chenget alakította.

Filmográfia

Sorozatai 
 Barátok közt (2013–2014)

Források 
 

1988-ban született személyek
Magyar színészek
Élő személyek